Сауседо има више значења:

 Сауседо, Ла Куева де Сауседо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сауседо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику